Мейєр Кіршенблат — канадський письменник-мемуарист.
 Кіршенблат Яків Давидович — радянський ентомолог, паразитолог, ендокринолог, фізіолог, доктор біологічних наук, професор.